Die Football League First Division 1898/99 war die elfte Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1898 und endete am 29. April 1899. Es war die erste Saison, bei der keine Testspiele über die Relegation entschieden, sondern bei der dies automatisch nach Tabellenplatzierung erfolgte. Sowohl First als auch Second Division wurden auf 18 Vereine ausgebaut.

Aston Villa gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Liverpool die vierte englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger FC Burnley und Newcastle United konnten die Klasse erhalten. Stattdessen mussten die Bolton Wanderers und The Wednesday den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Manchester City und Glossop North End ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Aston Villa 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1898/99 für Aston Villa in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 David Goodyear, Tony Matthews: Aston Villa. A Complete Record 1874–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-37-2.

Weblinks 
 England 1898-99 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1898/99
Fußballsaison 1898/99